Michele Rinaldi (Manerbio, 9 de janeiro de 1987) é um futebolista italiano que atualmente joga no Parma.

Nascidos em 1987
Naturais de Manerbio
Futebolistas da Itália
Futebolistas da Udinese Calcio
Futebolistas do Rimini Calcio
Futebolistas da Associazione Sportiva Bari
Futebolistas do Benevento Calcio
Futebolistas da Associazione Sportiva Gubbio 1910